MDW est un code, qui signifie :
 Aéroport international Midway de Chicago, aéroport de Chicago dans l'Illinois (États-Unis), selon le code AITA des aéroports.

Abréviation
Code